Папай — гора в Краснодарском крае. Располагается у истоков рек Убин, Папай и Большой Хабль. Гора Папай — комплексный памятник природы Краснодарского края. Расположение — территория Абинского и Северского районов. Высота главной вершины 818,68 м. Самая западная скалистая вершина Кавказа. Но это не совсем вершина, а небольшой горный хребет, состоящий из семи вершин: Западный Папай, две безымянные вершины, Центральный Папай, Главный Папай, Восточный Папай и Северный Папай

Растительный мир 
Растительный мир данного массива очень разнообразен. В основном преобладают сообщества дуба скального. На вершинных участках господствуют можжевельники: красный, высокий и вонючий. В травянисто-кустарниковом покрове преобладают ковыль перистый, ковыль-волосатик, боярышник красный, шиповник коричный, изредка мушмула германская и шаровница волосоцветковая.
Можжевеловые редколесья на Папае имеют терапевтические свойства. Согласно исследованиям профессора В. П. Токина, один гектар можжевелового леса выделяет в атмосферу примерно 30 килограмм летучих веществ с противогрибковыми и бактерицидными свойствами — фитонцидов. Этого количества достаточно для стерилизации воздуха такого крупного города, как Краснодар (данные на 1983 г.).

Животный мир 
Из животного мира встречаются кабаны, косули, очень редко можно увидеть серну.

Этимология названия 
По мнению археологов, название вершины Папай произошло от этноса «папаги», населявшего окрестности в V—X в. Можно предположить и другую трактовку названия: от «пэпэай», где адыгейское «пэ» — «нос» или «начало» и «ай» — именной суффикс, то есть возможно «нос + нос» или «много носов», то есть много вершин, что в целом соответствует действительности, так как Папай состоит из семи основных вершин (Западного, Центрального, Северного, Главного и Восточного Папая и двух безымянных). Возможна ещё одна версия, объясняющая смысловое значение топонима Папай: связана она с древними племенами, населяющими Северное Причерноморье и Северный Кавказ с VII в. до н. э. до III в. н. э. и называли их скифами. У скифов был культ «семи богов». Главный среди них был Папай, равный Зевсу (по греческой мифологии). Таким образом, эту замечательную вершину нарекли, быть может, ещё скифы в честь главного своего божества Папая.

См. также 
 река Папай
 река Убин
 река Хабль

Примечания

Литература 
 Печерин А. И., Лозовой С. П. Памятники природы Краснодарского края. Краснодар: «Советская Кубань», 1985.

Ссылки 

Горные вершины Краснодарского края